Manuel Alvarez est un chanteur et guitariste français d’origine espagnole, né à Auxerre (Yonne). Il est une des voix du brassage multilingue musical en Europe.



Présentation 

Auteur-compositeur-interprète, Manuel Alvarez revisite la chanson à texte française, espagnole, italienne et anglaise en composant des pièces musicales originales et inventives mêlant diverses influences et sonorités. Il décloisonne les codes de la chanson en apportant le plus souvent une dimension trilingue voire quadrilingue à son interprétation. Si le chanteur fait souvent le choix du caractère guttural de la langue espagnole pour donner à son public des émotions fortes dans un refrain, il privilégie le côté suave des langues française et anglaise pour apporter une tonalité plus romantique au reste de son interprétation.

Imprégné d’un profond sentiment d’appartenance à une Europe multiculturelle, il incarne, par son travail et son œuvre musicale, un faiseur de liens entre les peuples, leurs héritages et leurs cultures.

Il puise dans le répertoire des chanteurs à texte et des artistes populaires, en passant par celui du registre pop-rock, de la musique d’ambiance et des B.O de films (Gazon Maudit, La Casa de Papel, The Greatest Show Man) pour interpréter une musique aux consonances acoustiques.

Biographie

Jeunesse 
Manuel Alvarez commence à chanter à l’âge de 5 ans. Influencé par ses origines castillanes et latines, il baigne depuis l’enfance dans la musique en langue espagnole. C’est à 9 ans qu’il commence à apprendre la guitare.  Au cours de son cursus en classe préparatoire et à l’école supérieure de commerce, il se produit à l'occasion de cafés-concerts. Les encouragements de son directeur d'école à l'issue de la représentation qu'il donne lors du gala de remise de diplôme est le déclencheur qui l'incite à se consacrer pleinement à la musique.

Le jeune homme étudie ensuite le chant classique auprès de Marie-Pierre Villermaux. Sa tessiture de voix se situe entre celle du baryton et du ténor. Il intègre plusieurs chœurs dont celui de la Gendarmerie nationale lors de son service militaire puis le Chœur de Chambre de Clermont-Ferrand. Il décide alors de se perfectionner dans le « guitare chant ». Il s’inspire d’artistes tels que Georges Brassens, Manu Chao, Paco Ibañez.

Carrière 
En décembre 2018, la Radio France Bleu l’invite en « live » dans son émission « ca vaut le détour » avant son concert dans la Salle du Skenet’eau de Bourgogne où se sont produits notamment Calogéro ou Florent Pagny. Ce concert se joue à guichets fermés selon le quotidien l'Yonne Républicaine qui lui rend hommage dans un de ses articles.

Le quotidien La Montagne lui consacre un article dans le cadre de son concert donné au Théâtre de Néris-les-Bains, en 2019.

Il lui est aussi proposé de partager la scène avec des artistes de renommée mondiale, tels que les Gipsy Kings en août 2019.

Il participe au tournage du film "Cavalleria Musical" des réalisateurs Jose Luis Lazaro et Didier Blandin. Il y  interprète la chanson principale intitulée "hay una loca pa cada loco". Le film est présenté lors de la soirée d'ouverture du festival du cinéma hispanique, le 22 septembre 2020. Le film concourt aux sélections du Festival International du Court-métrage de Clermont-Ferrand et des Londonshortsfestival & Parisfilmfestival   en 2021. .  

Pour cette même chanson, Manuel Alvarez remporte le prix de la meilleure chanson au New York International Film Awards en juillet 2021. .  

En septembre 2021, Manuel Alvarez  intervient à la demande de Netflix dans le projet de tournage de la nouvelle saison de sa série Detox dont la sortie est prévue en 2022. La plateforme américaine lui commande une chanson  qui sera interprétée dans la série.

Discographie 
 2019 : Live au Théâtre de Néris-les Bains (EP)
2020 : Bella Ciao Tour
2021 : Cavalleria Musical

Références

Lien externe 
Site officiel

Chanteur français du XXIe siècle
Naissance à Auxerre